Aurania bezeichnet

als Schiffsname die
 Aurania (Schiff, 1883)
 Aurania (Schiff, 1917)
 Aurania (Schiff, 1924)